Kochel ist

 eine Gemeinde und ein Dorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, siehe Kochel am See
 ein Nebenflüsschen des Zacken in Schlesien, Polen (polnisch Szklarki), siehe Kochel (Fluss)

Siehe auch
 Kochelsee
 Klettergebiet Kochel